Böns oder Boens ist der Familienname folgender Personen:

 Daan Boens (1893–1977), belgischer Schriftsteller
 Franz Böns (1847–1930), österreichisch-tschechoslowakischer Landwirt und Politiker

Siehe auch:
 Bons